Вірме́нський прову́лок — назва провулку у різних населених пунктах деяких країн світу. Походить від етноніму «вірмени».

Вірменський провулок — провулок у місті Білгород-Дністровський.
 Вірменський провулок — провулок у місті Дніпро.
 Вірменський провулок — провулок у місті Ізюм.
 Вірменський провулок — провулок у місті Київ.
 Вірменський провулок — провулок у місті Харків.
 Вірменський провулок — провулок у місті Чернівці.

Вірменський провулок — провулок у місті Єкатеринбург.
 Вірменський провулок — провулок у місті Москва.
 Вірменський провулок — провулок у місті Сочі.

Див. також 
 Вірменська вулиця

Провулки